William Ellery Channing (1780–1842), prêcheur du  ;
 William Ellery Channing (1818-1901), poète transcendentaliste.